Плужине могу да буду:

 Плужине, градско насеље у општини Плужине, Република Црна Гора
 Општина Плужине, општина у Републици Црној Гори
 Плужине (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ